Я́спер Пя́аккёнен (, род. 15 июля 1980, Хельсинки) — финский актёр.

Биография

Ранняя жизнь 
Пяаккёнен родился в Хельсинки в семье актёра Сеппо Пяаккёнена и Вирве Хавелин.

Карьера 
По оценке финского таблоида IltaSanomat Пяаккёнен является «самым прибыльным киноактёром в Финляндии», сыграв во многих кассовых фильмах, которые занимали первую строчку финских сборов; среди этих хитов числится фильм «Плохие парни» (2003), который стал самым успешным финским фильмом. Среди других хитов, в которых играл Пяккёнен значатся «Матти», «Вечная мерзлота», «Голая бухта» и «Герои полярного круга». За роль в фильме «Плохие парни» он получил премию Международного независимого кинофестиваля в Брюсселе за лучшую мужскую роль в 2003 году. Он также заслужил международное признание критиков: Майкл Гилтц из Huffington Post назвал актёра «красивым и неотразимым» за роль в «Героях полярного круга», а Лесли Фелперин из Variety — «начинающий трагик, демонстрирующей впечатляющий потенциал», за роль Матти Нюкянена в «Матти». В 2006 году Продвижение европейского кино представило Пяккёнена как восходящую звезду Финляндии на Берлинском кинофестивале.

В 2015 году Пяаккёнен присоединился к актёрскому составу четвёртого сезона телесериала History Channel «Викинги» в роли Хальвдана Чёрного.

В 2018 году актёр сыграл немаловажную роль Феликса Кендриксона в фильме Спайка Ли «Чёрный клановец».

Личная жизнь 
В 2009 году Пяаккёнен вместе с кинопродюсером Маркусом Селиным основал Pokerisivut.com — журнал о покере. В 2010 году сайт был награждён в Лондоне как «Лучший партнёрский проект».

Пяаккёнен является членом мировой команды по нахлысту Vision и появлялся в ТВ-шоу о нахлысте и на DVD изданиях как приглашённая звезда.

Примечания 

Дети-актёры Финляндии
Лауреаты премии «Юсси»